Il doppio del torneo di tennis Atlanta Open 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Robert Maud e Andrew Pattison 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (campioni)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (semifinali)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (primo turno)

 Terry Addison /  Colin Dibley (quarti di finale)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Atlanta Open 1973